Die Nemzeti Bajnokság 2007/08, aus Sponsorengründen auch Soproni Liga genannt, war die 107. Spielzeit der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 20. Juli 2007 und endete am 2. Juni 2008. Als Meister beendete MTK Budapest FC die Saison und wurde damit Nachfolger von Debreceni Vasutas SC, das diesmal nur auf Platz zwei landete. Absteigen mussten der FC Sopron sowie der FC Tatabánya, wobei bei erstgenanntem Verein bereits Mitte der Saison ein Lizenzentzug festgestellt wurde und die weiteren Spiele mit 0:3 für den jeweiligen Gegner gewertet wurden.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Nemzeti Bajnokság 2007/08 auf kicker.de
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

2007
Fußballsaison 2007/08